Kisserup er et stednavn, der findes flere steder:

 Kisserup (Kisserup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kisserup Sogn, Lejre Kommune

 Kisserup Kirke – kirken i Kisserup
 Kisserup Sogn – det omgivende sogn
 Kisserup T – et nu nedlagt trinbræt på Nordvestbanen

 Kisserup (Udby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Udby Sogn, Holbæk Kommune
 Kisserup Strand – et sommerhusområde herved